Алексе́й Бабу́рин:
 Бабурин, Алексей Васильевич (род. 1949) — украинский политический деятель, депутат Верховной рады Украины V созыва.
 Бабурин, Алексей Николаевич (род. 1955) — протоиерей, психиатр, врач-нарколог, организатор первого в России «семейного клуба трезвости».